«Love Profusion» — четвёртый и последний сингл американской певицы Мадонны из её девятого студийного альбома American Life (2003), выпущенный 8 декабря 2003 года на лейбле Maverick Records.

Запись и композиция 
«Love Profusion» написана и спродюсирована Мадонной и Мирвэ Ахмадзаем. Песня посвящена тогдашнему мужу певицы, кинорежиссёру Гаю Ричи.

Список композиций

Примечания 

Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Мирвэ
Песни Мадонны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Мадонной